Дискретність — властивість роздільності, перервності.

Дотичний термін 

Дискретний () — роздільний, перервний, протиставляється неперервному.

Приклади 

 Дискретність алгоритму означає розчленованість описаного алгоритмом процесу на окремі кроки (акти), можливість виконання яких не викликає сумніву.

 Система цілих чисел є дискретною на відміну від системи дійсних (раціональних та ірраціональних) чисел, що є неперервною.

 Дискретна зміна — стрибкоподібна зміна.

Див. також 
 Дискретизація
 Дигітальний
 Дискретна система

Література 
 

Дискретна математика